Tenisowy turniej WTA Open Gaz de France 2007 odbył się w dniach 3 - 11 lutego w stolicy Francji Paryżu na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 600 tysięcy dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2007 w tenisie ziemnym
2007
2007 we Francji